Prignanesi – abitanti di Prignano Cilento
Prignanesi – abitanti di Prignano sulla Secchia